USS Gridley war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die benannt wurden nach Charles Vernon Gridley (1844–1898), einem Offizier im Amerikanischen Bürger- und im  Spanisch-Amerikanischen Krieg:

 USS Gridley (DD-92)
 USS Gridley (DD-380)
 USS Gridley (DLG-21)
 USS Gridley (DDG-101)

Gridley